Касим II () — астраханский хан (1520-е — 1532). Сын Сеид-Ахмеда, внук Ахмата. 

Захватил власть при помощи ногайцев. 

В 1531/32 г. написал письмо турецкому султану Сулейману. 

Свергнут и убит Ак-Кубеком.

Литература 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999.

Астраханские ханы
Персоналии по алфавиту
Тукатимуриды